Everyday ou Every Day (do inglês: "todo dia"; "diário") podem se referir a:

Álbuns 
 Everyday, um álbum de Dave Matthews Band, ou a canção-título, 2001
 Everyday, um álbum de Hillsong United, ou a canção-título, 1999
 Everyday, um álbum de Widespread Panic, 1993
 Everyday, um EP de Girl's Day, 2011
 Everyday, de Activ, 2007
 Every Day, um álbum de The Cinematic Orchestra, 2002

Canções 
 "Everyday", uma canção de Bon Jovi, 2002
 "Everyday", uma canção de Buddy Holly, 1957
 "Everyday", uma canção de Dave Matthews Band, 2001
 "Everyday", uma canção de OMD, 1993
 "Everyday", uma canção de The Oak Ridge Boys, 1984
 "Everyday", uma canção de Phil Collins, 2004
 "Everyday", uma canção de Slade, 1974
 "Everyday", uma canção de b4-4, do álbum b4-4
 "Everyday", uma canção de Hussein Fatal, do álbum In the Line of Fire
 "Everyday", uma canção de Ringo Starr, do álbum Vertical Man
 "Everyday", uma canção de Scatman John, do álbum Take Your Time
 "Everyday", uma canção da trilha sonora de High School Musical 2
 "Everyday (Coolin')", uma canção de Swizz Beatz, do álbum Haute Living
 "Everyday (Rudebwoy)", uma canção de Kardinal Offishall, 2005
 "Everyday", uma canção de Ariana Grande, do álbum Dangerous Woman, 2016
 "Every Day", uma canção de Eric Prydz, 2012
 "Every Day", uma canção de Rascal Flatts, 2007
 "Every Day", uma canção de AFX, do álbum Hangable Auto Bulb
 "Every Day", uma canção de The Rasmus, do álbum Hell of a Tester
 "Every Day", uma canção de Roxette, do álbum The Ballad Hits
 "Every Day (I Love You More)", uma canção de Jason Donovan, 1989

Filmes 
 Every Day (filme de 2018) (2018), um filme de drama americano dirigido por Michael Sucsy
 Every Day (filme de 2010) (2010), um filme de comédia dramática estrelado por Liev Schreiber e Helen Hunt

Ver também 
 
 

Desambiguação